Wyhnanka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie gródeckim
 Wyhnanka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie niemirowskim
 Wyhnanka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Wyhnanka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie lubarskim

 Zobacz też
 Horisznia Wyhnanka
 Wygnanka